2 Korpus Zmechanizowany (1951-1955)
 2 Korpus Zmechanizowany (III RP)